Anabol  kan syfta på:

 Anabol – har att göra med ämnesomsättningens konstruktiva processer, se anabolism
 Anabola steroider – syntetiska derivat av det manliga könshormonet testosteron

Se även
 Steroidhormon